

Toponyme 
 Abakan, une ville de Russie et la capitale administrative de la République de Khakassie en Sibérie

Hydronyme 
 Abakan, une rivière de Russie et un affluent gauche de l'Ienisseï